«Хром» (; международное название — ) — международно-спродюсированный фильм-драма, снятый албанским режиссёром Буяром Алимани. Мировая премьера ленты состоялась 8 июля 2015 года на международном кинофестивале в Карловых Варах. Фильм был выдвинут Албанией на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Фильм снимался при участии продсеров из Германии, Греции, Албании и Косово.

Сюжет 
Фильм рассказывает о немой и одинокой женщине и её 15-летнем сыне Ади, который пытаясь заработать денег, спускается в шахту по добыче хрома, но тем самым только осложняя мрачную ситуацию в семье.

В ролях 
 Фредйон Ручи — Ади
 Клодьяна Кецо
 Мирела Наска
 Касем Ходжа

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Буяр Алимани
 Сценарий — Буяр Алимани, Дамиан Первизи
 Продюсер — Дамиан Первизи, Танос Анастопулос, Тефта Бейко, Анита Элсани, Стелла Теодораки,
 Композитор — Пьетер Гачи
 Оператор — Илиас Адамис
 Монтаж — Бонита Папастати
 Художники — Эмир Туркеши Грамо, Стела Лакнори (по костюмам)

Примечания

Ссылки 
 
 «Хром» на сайте Cineuropa

Фильмы 2015 года
Фильмы на албанском языке
Фильмы-драмы Албании
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Греции
Фильмы Косово